Purple Rain kan syfta på:

 Purple Rain (musikalbum) – ett album av Prince och hans band The Revolution 
 Purple Rain (sång) – en låt av Prince och hans band The Revolution 
 Purple Rain (film) – en film med Prince i huvudrollen och med låten som soundtrack